Еле́на Дми́триевна Косте́вич (; , Хабаровск) — украинская спортсменка, выступающая в стрельбе из пистолета; олимпийская чемпионка 2004 года, чемпионка мира; заслуженный мастер спорта Украины. Трёхкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2012 и 2020).

Биография 
Мать Елены Наталья Александровна — кандидат экономических наук, доцент Киевского Национального университета технологий и дизайна, а отец Дмитрий Леонидович — инженер.

В детстве Елена занималась спортивной гимнастикой, затем большим теннисом. В стрельбу, по её собственному признанию, пришла случайно: в 11 лет по инициативе мамы пошла в областной спортивно-стрелковый клуб в Чернигове. Предпочтение пулевой стрельбе Костевич отдала через год после начала тренировок, когда почувствовала, что не успевает совмещать стрельбу, теннис и учёбу в общеобразовательной школе номер 12.

При выборе спортивной специализации Елена руководствовалась тем, что четверокласснице легче держать в руке килограммовый пистолет, чем более тяжёлую винтовку. Но, как говорит сама спортсменка, «было отнюдь не проще в спортивном плане».

В свободное от тренировок время любит отдохнуть с книгой, а кроме того, по её утверждению, становится заядлым автолюбителем.

Елена Костевич закончила Черниговский национальный технологический университет, окончила аспирантуру Киевского национального университета технологий и дизайна по специальности «экономика предприятий», выступает за спортивные общества «Колос» и «Динамо», является членом сборной Украины и членом Федерации стрельбы Украины.

Спортивные достижения 
 Победы не приедаются. Даже если выигрываешь всё, что можно, всё равно понимаешь, что не лишенный недостатков. Одним словом, предела совершенствованию нет.

 Чемпионка Олимпийских игр 2004 года
 Чемпионка мира (2002)
 многократная чемпионка и призёрка чемпионатов Европы
 обладательница Кубка мира (2003)
 многократная чемпионка и призёрка этапов Кубка мира
 многократная чемпионка Украины
 двукратный бронзовый призёр Летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне

Награды 
 Орден «За заслуги» I ст. (6 марта 2019 года) — за весомый личный вклад в развитие социально-экономический, науково-техночный, культурно-освитнецкий развитие Украинской страны, защите государственного суверенитета и териториальной целосности Украины, та высокое профессиональное мастерство
 Орден «За заслуги» II ст. (4 сентября 2007 года) — за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта на Украине, достижения высоких спортивных результатов, высокое профессиональное мастерство
 Орден «За заслуги» III ст. (18 сентября 2004 года) — за достижение значительных спортивных результатов на XXVIII летних Олимпийских играх в Афинах, повышение международного авторитета Украины
 Орден княгини Ольги I ст. (25 июля 2013 года) — за достижение высоких спортивных результатов на XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани, проявленную самоотверженность и волю к победе, повышение международного авторитета Украины
 Орден княгини Ольги II ст. (15 августа 2012 года) — за достижение высоких спортивных результатов на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне, проявленные самоотверженность и волю к победе, повышение международного авторитета Украины
 Орден княгини Ольги III ст. (27 июня 2003 года) — за самоотверженный труд, высокий профессионализм, создание условий для духовного единства поколений, реализацию важных молодёжных проектов
 Медаль «За труд и доблесть» (15 июля 2019 года) — за достижение высоких спортивных результатов на II Европейских играх в г.Минске (Республика Беларусь), проявленные самоотверженность и волю к победе.
 Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины (16 августа 2021) — за достижение высоких спортивных результатов на ХХХІІ летних Олимпийских играх в  городе Токио (Япония), проявленные самоотверженность и волю к победе.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Заслуженные мастера спорта Украины
Стрелки Украины
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Олимпийские чемпионы от Украины
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2016 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по стрельбе
Чемпионы Европы по стрельбе
Полные кавалеры ордена княгини Ольги
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Спортсмены Чернигова